

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Czyżów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kleszczów.
 Czyżów – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno 
 Czyżów – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów 
 Czyżów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica 
 Czyżów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów

Zobacz też 
 Czyżów Plebański, Czyżów Szlachecki